Stan este un nume de familie românesc. Numele a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:
 Alexandra Stan (n. 1989), cântăreață română
 Alexandru Stan (n. 1989), fotbalist român
 Aneta Stan (n. 1944), interpretă română de folclor
 Aurelian Stan (1910-2003), inginer român
 Constantin Stan (1951-2011), prozator si publicist român
 Cornel Stan (n. 1951), inginer german de origine română
 Costinel Stan (n. 1953), antrenor de volei român
 Daniel Stan (n. 1978), fotbalist român
 Dragomir Stan, senator român
 Gabriel Stan (n. 1952), antrenor român de fotbal
 Gheorghe Stan (jurist) (n. 1974), jurist român
 Gheorghe Stan (militar) (1852-1891), sergent român 
 Gheorghe Stan (profesor)  (1948-2010), profesor și scriitor român 
 Ilie Stan (n. 1967), fotbalist și antrenor român
 Ioan Stan (n. 1956), politician român
 Ion Stan (1955-2018), deputat român 
 Lăcrămioara Stan (n. 1995), handbalistă română
 Laurențiu Stan (1910-2001), pictor român
 Lavinia Stan (n. 1966), politologă română
 Marin Stan (n. 1936), deputat român
 Marius Stan (n. 1957), fotbalist și director de club român
 Marius Stan (actor) (n. 1961), actor român
 Mihai Stan (n. 1943), prozator și critic literar român
 Mihai Stan (actor), actor român de scenă, radio și voce
 Mircea Stan (n. 1977), fotbalist român
 Monica Stan (n. 1992), scenaristă și regizoare de film română
 Nicolae Stan (general), general-locotenent român
 Nicu Stan (1931-1990), operator, director de imagine de film, scenarist și regizor de film român
 Petru Stan (n. 1943), senator român
 Roxana Stan, gimnastă română
 Sandina Stan (1917-1989), actriță română
 Sebastian Stan (n. 1982), actor român
 Ștefan Stan (n. 1977), cântăreț român
 Valerian Stan (n. 1955), ofițer, activist pentru drepturile omului și pentru drepturile civile
 Vasile Stan (n. 1935), deputat român
 Viorel Stan (n. 1957), politician român

Vezi și 
 Stan (prenume)

Nume de familie românești